Tapestry steht für:

 Tapestry (Album), Studioalbum von Carole King aus dem Jahr 1971
 Tapestry (DHT), ein Peer-to-Peer Overlay-Netz
 Apache Tapestry, ein Webframework für die Programmiersprache Java
 Tapestry, Inc., ein US-amerikanischer Luxusgüterkonzern
 The Tapestry Series, Romanreihe von Henry H. Neff, siehe Schule der Magier